Корузен има више значења:

 Корузен, Корусен (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корузен (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику